Cannabis har flere betydninger:
 Cannabis (rusmiddel)
 Hamp (slægt)
 Industriel hamp − også kendt som Cannabis industrialis
 Hamp (art) − også kendt som Cannabis sativa